Onderdistrict in Indonesië
 Trangkil (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Trangkil (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java